Die Fußball-Amateurliga Saarland 1956/57 war die 6. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der FC Homburg. In der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest belegte Homburg den ersten Platz, der zum Aufstieg berechtigte. Der SV Herrensohr musste nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1957/58 kamen der SV Fraulautern und die SpVgg Quierschied als Aufsteiger aus der Bezirksliga.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1956/57 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1956/57
1956